Кори́нто () — город и муниципалитет в северо-западной части Никарагуа, на территории департамента Чинандега.

Географическое положение 
Расположен на юге департамента, в заливе Коринто на берегу Тихого океана, примерно в 150 км к северо-западу от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

История 
Город Коринто был основан в 1863 году. Назван в честь греческого города Коринф.

2 - 4 мая 1896 года войска США были высажены в Коринто "для защиты американских интересов во время политических волнений".

4 августа 1912 года президент Никарагуа Хуан Эстрада обратился к США с просьбой прислать войска. После этого, в августе 1912 года в порт Коринто были направлены корабли Тихоокеанского флота США. 27 августа 1912 года в порт прибыл крейсер "Denver", высадивший в порту 350 морских пехотинцев. В дальнейшем, в период с 1912 до 1925 года и с 1926 по 1933 год Никарагуа была оккупирована войсками США, и в городе находилась морская пехота США.

После убийства А. Сандино в феврале 1934 года в стране была установлена диктатура семейства шефа национальной гвардии Анастасио Сомоса, который предоставил США дополнительные льготы (в том числе, право на создание военной базы в Коринто).

В начале 1950х годов Коринто был главным портом страны. Численность населения города в это время составляла 3 тыс. человек, основными вывозимыми товарами были кофе, сахар, кожи и лесоматериалы.

В начале 1960х годов Коринто оставался крупнейшим портом страны, через который проходило около 60% грузооборота (до 250 тыс. тонн в год). Население города составляло 7 тыс. человек, в порту имелся один пирс длиной 160 метров и шириной 5 метров.

В феврале - марте 1961 года бастовали около 4 тыс. рабочих и служащих порта Коринто, в течение недели оказывавших сопротивление войскам, пытавшимся подавить забастовку. В результате, власти были вынуждены пойти на уступки и повысить зарплату рабочим.

В 1968 году численность населения Коринто составляла 10 тыс. человек, город являлся главным торговым портом страны (через который проходило две трети всего товарооборота), а также центром района плантационного земледелия.

В 1971 году численность населения Коринто составляла 13 тыс. человек. В 1980е годы город по-прежнему оставался главным торговым портом страны (через который проходило 60% всего товарооборота). К 1980 году численность населения увеличилась до 22,4 тыс. человек. В 1980е годы в стране активизировалось дорожное строительство - в результате, к началу 1990х годов город был соединён шоссейными дорогами с твёрдым покрытием с Манагуа, Леоном и Гранадой.

Транспорт 
Транспортный узел:
 морской порт
 грузопассажирская железнодорожная станция (до прекращения железнодорожного сообщения в стране в 1994 году)

Население 
В 2013 году численность населения города составляла 15 694 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Бремен, Германия
  Кёльн, Германия

Литература 
 Евгений Бай. Репортаж с места событий. "Вихилия" в порту Коринто // "Известия", № 351 от 16 декабря 1984. стр.4

Примечания 

Города Никарагуа